Regiunea Mării Negre se poate referi la:
 Zona Mării Negre: regiune individualizată din punct de vedere geografic, economic și geopolitic circumscrisă bazinului pontic și localizată în Eurasia, în zona de contact dintre continentele european și asiatic, care, înafară de statele riverane Mării Negre include și state aflate în proximitatea relativ apropiată a acesteia
 Regiunea Mării Negre, Turcia: este una din cele 7 regiuni ale Turciei.